Tschen ist der Familienname folgender Personen:
 Iolanda Jewgenjewna Tschen (* 1961), russische Dreispringerin
 Oleg Borissowitsch Tschen (* 1988), russischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Chen